The Producers kan avse

The Producers – amerikansk film från 1968, se Det våras för Hitler
The Producers – en amerikansk musikal som i den svenska versionen fick namnet The Producers - Det våras för Hitler
The Producers (2005)  – amerikansk film från 2005